Domènec Jardí i Pagès (Tivissa, Ribera d'Ebre, 10 d'agost de 1921) va ser alcalde de Tivissa durant la dictadura franquista i és coautor de dues monografies sobre la vida al poble a l'inici del . Ha publicat alguns treballs:
 A Tivissa canten missa: records de fets i costums religiosos, 2002

Referències 

Escriptors riberencs contemporanis en català
Tivissans
Alcaldes franquistes catalans
Assagistes catalans del sud contemporanis